Ел Анкора има више значења:

 Ел Анкора, Ла Индепенденсија (Сан Педро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Анкора (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику